Харманли — топоним в Болгарии:
 Харманли — город;
 Харманли — община.